

Toponyme 

 Ouled Rahmoune, une commune en Algérie
 Oulad Rahmoune, une commune au Maroc

Personnes
 Younès Rahmoun, un artiste plasticien marocain.

Patronyme algérien
Homonymie de patronyme